Kolovai steht für:

 Kolovai (Distrikt), Distrikt des Tongatapu-Atolls in Tonga
 Kolovai (Ort), Ort in Tonga